Die Perwaja Gruppa 1946 war die achte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 20. April und endete am 1. Oktober 1946.

ZDKA Moskau gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Dynamo Moskau zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || UKR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1946 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1946 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1946
1946